A tiszafa vagy Tiszafa a következőket jelentheti:

 tiszafa, Taxus növénynemzetség. A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része a „tiszafa”.
 Közönséges tiszafa, Taxus baccata Magyarországon is élő növényfaj
 Tiszafa település Romániában